Troy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Troy Township (Illinois)
 Troy Township (DeKalb County, Indiana)
 Troy Township (Fountain County, Indiana)
 Troy Township (Perry County, Indiana)
 Troy Township (Clarke County, Iowa)
 Troy Township (Iowa County, Iowa)
 Troy Township (Monroe County, Iowa)
 Troy Township (Wright County, Iowa)
 Troy Township (Kansas)
 Troy Township (Michigan)
 Troy Township (Pipestone County, Minnesota)
 Troy Township (Renville County, Minnesota)
 Troy Township (North Carolina)
 Troy Township (North Dakota)
 Troy Township (Ashland County, Ohio)
 Troy Township (Athens County, Ohio)
 Troy Township (Delaware County, Ohio)
 Troy Township (Geauga County, Ohio)
 Troy Township (Morrow County, Ohio)
 Troy Township (Richland County, Ohio)
 Troy Township (Wood County, Ohio)
 Troy Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Troy Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Troy Township (Day County, South Dakota)
 Troy Township (Grant County, South Dakota)